Thorin är ett efternamn som burits av bland andra:

 Birgitta Hellerstedt Thorin (1927–1990), svensk skådespelerska
 Boo Thorin (1937–2015), svensk journalist
 Ernst Thorin (1869–1943), svensk ämbetsman
 Jessica Thorin (född 1994), svensk fotbollsspelare
 Johan Emanuel Thorin (1862–1930), svensk fotograf
 Mats Hellerstedt Thorin (född 1958), svensk skådespelare
 Olof Thorin (1912–2004), svensk matematiker
 Ulla-Bell Thorin (1937–2018), svensk författare

Se även 
 Thorin (dvärg)
 Thorin Ekenskölde